La WAZA, ou World Association of Zoos and Aquariums en anglais, est l'Association mondiale des zoos et des aquariums.
 Le Parc national de Waza est une réserve de biosphère classée par l'Unesco.
 Waza, une ville du Cameroun
 « Whassup », une expression mondialement célèbre depuis une campagne publicitaire de Budweiser.
 Ne Waza : Techniques de combat